Les termes Parti communiste du Cambodge ou Parti communiste cambodgien peuvent désigner :

Le Parti communiste du Kampuchéa (PCK, dit également Angkar), noyau dirigeant des Khmers rouges, au pouvoir sous le régime du Kampuchéa démocratique;le Parti du Kampuchéa démocratique, second parti des Khmers rouges, fondé après la dissolution du PCK, ne se dit plus officiellement communiste mais .
Le Parti révolutionnaire du peuple du Kampuchéa, au pouvoir sous le régime de la République populaire du Kampuchéa (rebaptisé ensuite Parti du peuple cambodgien).